Gemmel ist der Familienname folgender Personen:
 Helene Gemmel (* 1877), deutsche Lyrikerin mit dem Pseudonym Helene Rekitte 
 Hermann Gemmel (1813–1868), deutscher Architekt und Maler
 Johannes Gemmel (1882–1955), deutscher evangelischer Superintendent in Ostpreußen
 Lothar Gemmel (1939–1997), deutscher Maler und Grafiker
 Robert Gemmel (* 1947), deutscher Politiker (SPD)
 Stefan Gemmel (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Wolf Heinrich von Gemmel, Hofkammerrat und Angehöriger der bayerischen Landstände 1705

Siehe auch: 
 Gemmell